Клие́нт:

 Клиент (от , множ. ) — в Древнем Риме свободный гражданин, отдавшийся под покровительство патрона и находящийся от него в зависимости.
 Клиент — заказчик, покупатель, приобретатель услуг.
 Клиент — аппаратный или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу.
 Клиент — сервер — вычислительная или сетевая архитектура, обеспечивающая взаимодействие между заказчиками (клиенты) и поставщиками (серверы) услуг.
 Торрент-клиент — программа, посредством которой осуществляется взаимодействие (файлообмен) типа Клиент — сервер.
 «Клиент» — роман Джона Гришэма.
 «Клиент» — американский кинофильм 1994 года, экранизация произведения Джона Гришэма, режиссёр — Джоэл Шумахер.
 «Клиент» — экранизация произведения Редмонта Гудмонда, транслировался в 1995—1996 годы.